ישראל. è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato a Israele.

Domini di primo livello
Israele